Il campionato del mondo di scacchi FIDE 1999 si svolse a Las Vegas tra il 31 luglio e il 18 agosto. Fu un torneo ad eliminazione diretta tra 100 giocatori, che fu vinto da Aleksandr Chalifman.

Formato e controversie 
Proseguendo nella strada dei campionati mondiali del 1996 e del 1998, la FIDE organizzò come campionato del mondo un torneo ad eliminazione diretta, togliendo al campione in carica quasi del tutto i privilegi provenienti dal titolo.

Anatolij Karpov, vincitore dell'ultimo mondiale, infatti, venne inserito al secondo turno del tabellone (su sette), contrariamente alla tradizione che prevedeva che il campione in carica intervenisse solamente all'ultimo atto del campionato, contro uno sfidante deciso precedentemente. In risposta a questo, Karpov rifiutò di giocare. Altri scacchisti di punta non partecipanti furono Garri Kasparov (in polemica con la FIDE dopo la divisione del titolo mondiale avvenuta nel 1993, definì alcuni dei giocatori giunti nelle ultime fasi della competizione come "turisti"), Viswanathan Anand (perché in trattativa per un match contro Kasparov, che poi non ci fu) e Zsuzsa Polgár.

Ogni match venne giocato, nei primi cinque turni, su due partite a tempo di riflessione lungo (100 minuti per 40 mosse, 50 per le successive 20 e 10 minuti per finire, più 30 secondi aggiunti ad ogni mossa); in caso di pareggio, si procedeva coi seguenti spareggi:
 due partite di gioco rapido con 25 minuti a disposizione di ogni giocatore, più 10 secondi per mossa;
 due partite con 15 minuti a giocatore, più 10 secondi a mossa; 
 singole partite a oltranza, con 4 minuti al Bianco e 5 al Nero, più 10 secondi per mossa.

Nella semifinale, i match a tempo lungo furono quattro, mentre nella finale ne erano previsti sei.

Partecipanti 
I partecipanti previsti erano, in ordine di punteggio Elo: (in corsivo i rimpiazzati)

 Vladimir Kramnik (), 2751
 Aleksej Širov (), 2726
 Aleksandr Morozevič (), 2723
 Gata Kamskij (), 2720
 Michael Adams (), 2716
 Vasyl' Ivančuk (), 2714
 Pëtr Svidler (), 2713
 Anatolij Karpov (), 2710
 Veselin Topalov (), 2700
 Nigel Short (), 2697
 Péter Lékó (), 2694
 Boris Gelfand (), 2691
 Sergej Rublëvskij (), 2684
 Zurab Azmaiparashvili (), 2681
 Evgenij Bareev (), 2679
 Judit Polgár (), 2677
 Viktor Korčnoj (), 2673
 Valerij Salov (), 2670
 Jan Timman (), 2670
 Matthew Sadler (), 2667
 Zoltán Almási (), 2665
 Sergej Šipov (), 2662
 Kiril Georgiev (), 2659
 Vadim Zvjagincev (), 2658
 Il'ja Smiryn (), 2652
 Oleksandr Beljavs'kyj (), 2650
 Sergey Movsesyan (), 2650
 Konstantin Sakaev (), 2649
 Aljaksej Fëdaraŭ (), 2648
 Michail Krasenkov (), 2643
 Vladimir Hakobyan (), 2640
 Vladislav Tkačëv (), 2634
 Sergej Tivjakov (), 2627
 Ivan Sokolov (), 2624
 Boris Gul'ko (), 2620
 Aleksandr Chalifman (), 2616
 Nick De Firmian (), 2610
 Matthias Wahls (), 2609
 Aleksej Aleksandrov (), 2609
 Anthony Miles (), 2609
 Ruslan Ponomarёv (), 2609
 Utut Adianto (), 2607
 Rustam Qosimjonov (), 2606
 Jonathan Speelman (), 2601
 Aleksej Ermolinskij (), 2597
 Liviu-Dieter Nisipeanu (), 2594
 Jaan Ehlvest (), 2593
 Joel Benjamin (), 2593
 Sergej Dolmatov (), 2589
 Gilberto Milos (), 2586
 Eduardas Rozentalis (), 2577
 Karen Asryan (), 2576
 Peng Xiaomin (), 2574
 Hannes Stefánsson (), 2569
 Vlastimil Babula (), 2565
 Zsuzsa Polgár (), 2565
 Lev Psachis (), 2564
 Hichem Hamdouchi (), 2564
 Goran Dizdar (), 2563
 Dragoljub Velimirović (), 2563
 Vasilios Kotronias (), 2561
 Rafael Leitão (), 2559
 Rogelio Antonio Jr. (), 2558
 Jordi Magem Badals (), 2557
 Robert Zelčić (), 2554
 Bartłomiej Macieja (), 2553
 Maia Chiburdanidze (), 2551
 Alejandro Sergio Hoffman (), 2547
 Dmitry Gurevič (), 2545
 Sergey Kudrin (), 2543
 Dimitri Reinderman (), 2541
 Dibyendu Barua (), 2538
 Mihail Kobalija (), 2537
 Altin Cela (), 2536
 Julio Becerra Rivero (), 2535
 Ralf Akesson (), 2530
 Mohamad Al-Modiahki (), 2530
 Daniel Fridman (), 2529
 Christian Bauer (), 2528
 Pablo Ricardi (), 2527
 Kevin Spraggett (), 2523
 Stefan Đurić (), 2517
 Friso Nijboer (), 2515
 Peter Heine Nielsen (), 2515
 Pavel Kotsur (), 2511
 Alexander Ivanov (), 2505
 Lewon Aronyan (), 2502
 Andrés Rodríguez (), 2500
 Darmen Sadvakasov (), 2487
 Oleksandr Zubarjev (), 2478
 Tal Shaked (), 2477
 Esam Ahmed Nagib Mohamed (), 2458
 Alonso Zapata (), 2454
 Imad Hakki (), 2423
 Liang Chong (), 2400
 Watu Kobese (), 2389
 Slim Bouaziz (), 2387
 Amir Bagheri  (), 2368
 Aleksandr Kozak (), 2330
 Vladimir Feldman (), 2330

I giocatori che scelsero di non partecipare furono sostituiti da:
 Aleksej Dreev (), 2758
 Joel Lautier (), 2758
 Vadim Milov (), 2626
 Ulf Andersson (), 2623

Turni 1-4

Prima sezione

Seconda sezione

Terza sezione

Quarta sezione

Quinta sezione

Sesta sezione

Settima sezione

Ottava sezione

Turni 5-7

Finale 
La finale fu giocata tra il 22 e il 29 agosto.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Scacchi nel 1999
 1999
Scacchi negli Stati Uniti d'America